Сезон 2018/19 е 27-ият сезон на Манчестър Юнайтед във Висшата лига и техният 44-ти пореден в топ дивизията на английския футбол.

Освен във Висшата лига отборът ще се състезава в Купата на Англия, Купата на лигата и Шампионска лига.

Това е първият сезон на клуба от сезон 2005/06, в който отборът той ще стартира без Майкъл Карик. Той влиза в треньорския състав на тима.

Поради слабите резултати на 18 декември 2018 година наставникът на отбора Жозе Моуриньо е уволнен. Треньор на отбора до края на сезона става Оле Гунар Солскяер.

Предсезон и приятелски мачове

Висша лига

Купа на Англия

EFL Купа на лигата

УЕФА Шампионска лига

Групов eтап

Елиминации

Статистика на състава

Трансфери

Привлечени

Вън

Източници 

Манчестър
ФК Манчестър Юнайтед по сезон